Aka, AKA o a.k.a. és una abreviatura per "also known as" (traduït de l'anglès: També conegut/da com), sol introduir qualsevol nom alternatiu, que pot ser el nom real real o un pseudònim, àlies, sobrenom, nom de treball, nom artístic, nom legalitzat, nom de solter/a, títol, etc. Aka es contraposa a l'acrònim f.k.a, en anglès "formerly known as".

Idiomes 
 El sil·lok, també escrit com "aka", és un dels idiomes que es parlen al Sudan.
 La llengua aka, parlada a la República Centreafricana i la República del Congo
 La llengua hruso, a l'Índia
 un prefix en els noms de les llengües andamaneses del nord

Gent 
 Aka I de Commagena, princesa del Regne de Commagena i filla d'Antioquis de Commagena
 Aka II de Commagena, princesa del Regne de Commagena, una de les filles de Mitridates III i Iotapa
 Poble aka és un poble pigmeu de caçadors-recol·lectors que viu a les selves del sud-oest de la República Centreafricana
 Poble hruso o aka, una tribu trobada a Kameng Oest i Est, Arunachal Pradesh, Índia
 AKA (raper) (Kiernan Forbes, nascut el 1988), artista de gravació de hip-hop sud-africà

Llocs 
 Aka (Fukuoka), un poble del Japó
 Aka o Aka-jima, una illa del Japó
 Arunachal Pradesh o Aka Hills, és un estat de l'Índia
 Aka (Hongria), és un poble a Hongria
 Aka (Iran), és un poble de la província de Khuzestan a l'Iran

Arts i mitjans de comunicació

Cinema i televisió 
 AKA (pel·lícula), una pel·lícula de 2002
 AKA Nadia (2015, dir.Tova Ascher)
 A.K.A. Doc Pomus (2012, dir. Peter Miller)
 AKA: Girl Surfer (2004, dir. Todd Saunders)
 Aka Albert Walker (2002, dir. Harry Hook)
 "A.K.A." (Episodi de Jericó), un episodi del 2007 de la sèrie de televisió Jericho
 a.k.a. Cartoon, una companyia d'animació canadiana
 Aka Pella, un personatge del dibuix animat Histeria!
 Channel AKA, antic nom del canal de televisió musical britànic Now 70s

Música 
 The A.K.A.s, un grup de rock americà
 A.K.A. (àlbum), un àlbum de 2014 de Jennifer Lopez
 "AKA", un vídeo realitzat per True Widow

Organitzacions 
 Directori de Personal () de les Forces de Defensa israelianes
 Aga Khan Academies, a Àfrica i Àsia
  (Acadèmia del crioll haitià), l'organització reguladora del crioll haitià
 Alpha Kappa Alpha, una sororitat afroamericana nord-americana
 American Kitefliers Association, traduit Associació Americana de Kitefliers (persones que es dediquen al surf d'estel)
 American Kickboxing Academy, traduit com Acadèmia Americana de Kickboxing
 Australian Karting Association, traduit com Associació Australiana del Kàrting

Esport 
 Aka birmà, conjunts de moviments pre-disposats en les arts marcials de Birmània

Ciència i Tecnologia 
 Amphibious cargo ship (antic símbol de classificació del casc marí dels Estats Units)
 Acord d'autenticació i de clau (Authentication and Key Agreement), un protocol de seguretat utilitzat en xarxes 3G

Transport 
 Aeroport d'Ankang Wulipu (codi IATA: AKA), Xina
 Aeroport d'Atka (identificador d'ubicació FAA: AKA), Alaska

Referències 

Abreviacions